Atzbach ist der Name geographischer Objekte:

Ortschaften:
 Atzbach (Hessen), Ortsteil der Gemeinde Lahnau, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Deutschland
 Atzbach (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Atzbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, Österreich

Gewässer:
 Atzbach (Blümelsbach), linker Zufluss des Blümelsbachs nahe Gersbach, Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz

Atzbach ist der Name von
 Rainer Atzbach (* 1967), deutscher Mittelalter- und Neuzeitarchäologe